lutnia – instrument muzyczny
 teorban – instrument muzyczny
 chitarrone – instrument muzyczny
 Lutnia – gwiazdozbiór
 Lutnia wentylacyjna – kanał wentylacyjny
 Lutnia – rzeka, dopływ Zielawy
 Lutnia Dębiec – pierwsza historyczna nazwa drużyny piłkarskiej Lech Poznań
 „Lutnia” – nazwa wielu polskich organizacji kulturalnych, głównie muzycznych, np. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” w Wieliczce, Towarzystwo Śpiewacze „LUTNIA” im. Jana Orszulika w Strumieniu, zobacz też Chóry w Polsce
 Lutnia – polskie czasopismo muzyczne
 Lutnia – dzielnica miasta Żagań
 Lutnia – kolonia w gminie Kramsk
 Lutnia (Morsztyn) – tom poetycki Jana Andrzeja Morsztyna